Copa de la Reina steht für:
 Copa de la Reina (Basketball)
 Copa de la Reina (Feldhockey)
 Copa de la Reina (Fußball)
 Copa de la Reina (Handball)
 Copa de la Reina (Wasserball)

Siehe auch:
 Copa del Rey